Ladányi Gedeon (1824–1886) történész
 Ladányi Gedeon (1914–1990) született Lindner Gedeon, gyorskorcsolyázó, kerékpáros, szakíró, olimpikon